Була:

 Була — река в России, приток Свияги, протекает в Чувашии и Татарстане.
 Була — коммуна в Германии (земля Тюрингия).
 Була, Аллен (род. 1965) — гибралтарский футбольный тренер.

См. также 
 Булла (значения)
 Малая Була — река в России, приток Булы.